Якимовский — фамилия. Известные носители:

 Якимовский, Анджей (род. 1963) — польский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Якимовский, Капитон Васильевич (1840—1895) — купец, лесопромышленник.
 Якимовский, Василий Капитонович (1859—?) — член I Государственной думы от Олонецкой губернии.

См. также